Příjmení Landa je v žebříčku nejčastějších českých příjmení na pozici 535. Ženskou variantou je Landová. (Význam příjmení viz diskuse)

Známé nositelky tohoto příjmení 
 Jitka Landová (* 1990) – česká sportovkyně – biatlonistka
 Lilian Landová (1959–1979) – studentka, signatářka Charty 77
 Mirjam Müller Landa (* 1969) – německá režisérka a scenáristka, manželka Daniela Landy

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Daniel Landa (* 1968) – český zpěvák, skladatel, příležitostný herec a automobilový závodník
 Eduard Landa (1926–2006) – český malíř, krajinář
 Ladislav Landa (1948–1965) – český básník
 Martin Landa (* 1976) – český politik za hnutí „Žít Brno“, starosta MČ Brno-střed
 Mikel Landa (* 1989) – španělský silniční cyklista
 Mikuláš Landa (1911–1994) – československý politik
 Miloslav Landa (* 1938) – český fotbalista
 Miroslav Landa (* 1935) – český fotbalový brankář
 Robert Landa (* 1982) – český basketbalista hrající Národní basketbalovou ligu za tým BK Kondoři Liberec
 Stanislav Landa (1898–1981) – český chemik
 Vladimír Landa – více osob, rozcestník
 Zdeněk Landa (* 1935) – český hokejista

Pseudonymy 
 Boh. Landa viz Ladislav Ryšavý

Podobné názvy 
 Landau
 Landauer

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení